Chesterfield steht für:

Orte in Neuseeland:
 Chesterfield (Neuseeland)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Chesterfield (Derbyshire)
 Chesterfield (Staffordshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chesterfield (Alabama)
 Chesterfield (Connecticut)
 Chesterfield (Idaho)
 Chesterfield (Illinois)
 Chesterfield (Indiana)
 Chesterfield (Maryland)
 Chesterfield (Massachusetts)
 Chesterfield (Michigan)
 Chesterfield (Missouri)
 Chesterfield (New Hampshire)
 Chesterfield (New Jersey)
 Chesterfield (New York)
 Chesterfield (North Carolina)
 Chesterfield (Pennsylvania)
 Chesterfield (South Carolina)
 Chesterfield (Tennessee)
 Chesterfield (Virginia)
 Chesterfield Shores (Michigan)

Sonstiges:
 Chesterfield (Mantel), ein streng geschnittener, einreihiger Herrenmantel
 Chesterfield (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke
 FC Chesterfield, englischer Fußballklub
 Chesterfield (Band), Punk-Rock-Band aus Oregon
 Chesterfield (Sitzmöbel), klassisches englisches Möbel
 Chesterfield (Gartenzaunbezeichnung) als Chesterfield, -Lattice, -Victorian Accent
 Chesterfield (Uhren), kleine klassische Herrenuhr
 Chesterfield (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 MS Chesterfield (Motorschiff) der Canadian Coast Guard 1928–1967
 Chesterfield Antique (Linotype Schrift)
 Chesterfieldinseln

im NRHP gelistete Objekte:
 Chesterfield (Mascot), in Mascot, Tennessee, ID-Nr. 77001276
 Chesterfield Center Historic District, in Chesterfield, Massachusetts, ID-Nr. 08001177
 Chesterfield County Courthouse and Courthouse Square, in Chesterfield, Virginia, ID-Nr. 92001008
 Chesterfield Heights Historic District, in Norfolk, Virginia, ID-Nr. 03000443
 Chesterfield Historic District, in Chesterfield, Idaho, ID-Nr. 80001297
 Chesterfield Inn, in Myrtle Beach, South Carolina, ID-Nr. 96001218
 Chesterfield Spiritualist Camp District, in Chesterfield, Indiana, ID-Nr. 02000192

Chesterfield ist der Familienname folgender Personen:
 Lord Chesterfield, Kurzbezeichnung für Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield (1694–1773), britischer Staatsmann und Schriftsteller

Siehe auch:
 Chesterfield County
 Chesterfield Township